Born This Way: The Remix е ремикс албум на Лейди Гага, пуснат в продажби ноември 2011.

Списък с песните

Оригинален траклист 
 Born This Way (Zedd Remix)
 Judas (Goldfrapp Remix)
 The Edge of Glory (Foster the People Remix)
 You and I (Wild Beasts Remix)
 Marry the Night (The Weeknd и Illangelo Remix)
 "Black Jesus + Amen Fashion" (Michael Woods Remix)
 Bloody Mary (The Horrors Remix)
 "Scheiße" (Guéna LG Club Remix)
 Americano (Gregori Klosman Remix)
 Electric Chapel (Two Door Cinema Club Remix)
 You and I (Metronomy Remix)
 Judas (Hurts Remix)
 Born This Way (Twin Shadow Remix)
 The Edge of Glory (Sultan & Ned Shepard Remix)

Vinyl LP and iTunes издание 
 Judas (Röyksopp's 30 Pieces Remix)

Японско лимитирано издание 
 You and I (Mark Taylor Remix)
 The Edge of Glory (Desi Hits! Bollywood Remix)

Албуми на Лейди Гага
Музикални албуми от 2011 година